Маркиян Зиновьевич Мальский (; род. 16 февраля 1954, с. Геленки, Козовский район, Тернопольская область, Украинская ССР, СССР) — украинский ученый и дипломат.

Биография 
В 1977 окончил Львовский национальный университет им. И.Франко, географический факультет. 

В 1983 окончил аспирантуру по специальности экономическая и социальная география. Кандидат географических наук (1983), доцент (1987), доктор экономических наук (1995), профессор (1997). Владеет иностранными языками: английским, польским, украинским.

С 1983 по 1986 — старший преподаватель истории и географии для иностранных студентов.

С 1986 — доцент кафедры экономической и социальной географии.

С 1992 — декан факультета международных отношений, заведующий кафедрой международных отношений и страноведения (с 2001 — кафедра международных отношений и дипломатической службы).

С 1993 — директор программы «Балтийский университет» (Львов — Уппсала, Швеция).

С 1998 по 2000 — профессор-гость Женевского центра политики безопасности (Швейцария).

С 1992 по 2002 — лектор, профессор-гость в университетах Великобритании, Канады, Германии, Польше, США, Швейцарии, Швеции, участник многих международных конференций, симпозиумов и совещаний. 

С 1996 — участник программы для дипломатов и ученых «Исследования мира и конфликтов» (МИД Швеции, Уппсала, Швеция). Председатель диссертационного совета по защите диссертаций на соискание ученой степени в Львовском национальном университете им. И.Франко (специальности: политические проблемы международных систем и глобального развития, етнополітологія и етнодержавство). Член специализированных ученых советов по защите диссертаций в области экономических, географических, политических наук. 

С 1994 — редактор Вестника Львовского национального университета им. И.Франка, серия Международные отношения. 

С 26.07.2010 — 19.03.2014 — Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Республике Польша.

Автор 
 более 150 научных трудов.
 «Территориальные хозяйственные системы. Эколого-экономические аспекты развития» (Львов, 1994),
 «Региональная экономическая политика» (Львов, 2001),
 «Теория международных отношений» (Львов, 2002; Киев, 2003, 2006),
 «Основы глобальных экономических отношений» (Львов-Жешув, 2003),
 «Регион Балтийского моря» (Львов, 2004),
 «Коммерческая дипломатия» (Львов, 2006).

Награды 
 Почетное звание «Народный Посол Украины» (1998).
 Почетная грамота МИД Украины за значительный вклад в обучение и воспитание молодой украинской дипломатии (2002)

Литература 
 Мальский Маркиян Зиновьевич [Текст] // Украинская академия книгопечатания. 1930-2010. Историко-биографический справочник / А.  Мельников ; М-во образования и науки Украины. Укр. акад. книгопечатания. — Львов : Укр. акад. книгопечатания, 2010. — С. 280-281.

Примечания

Ссылки 
 Министерство иностранных дел Украины
 Указ Президента Украины № 787/2010

Доктора экономических наук
Кандидаты географических наук
Послы Украины в Польше
Выпускники Львовского университета